Der Kanton Villeneuve-sur-Aisne ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 76 Gemeinden im Arrondissement Laon. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.

Anlässlich der Gründung der Commune nouvelle Villeneuve-sur-Aisne erfolgte die Umbenennung des Kantons von vormals Kanton Guignicourt zum aktuellen Namen per Dekret vom 24. Februar 2021.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 76 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Guignicourt und Menneville → Villeneuve-sur-Aisne 

2017: Fusion Cormicy und Gernicourt → Cormicy (Département Marne)

Politik

Einzelnachweise 

Villeneuve-sur-Aisne